O nome Bavi foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tufão Bavi (2002) - Sem danos.
 Tempestade tropical Bavi (2008) - tempestade tropical a sudeste do Japão. Sem danos.

Desambiguação